Ossenweg (België), een gehucht in België
 Ochsenweg of Hærvejen, een prehistorische weg in Denemarken en in het Duitse Sleeswijk-Holstein

zie ook
Ossengang, ook Ossenweg